Епархия Ильеуса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Ильеус, Бразилия. Епархия Ильеуса входит в митрополию Сан-Салвадор-да-Баия. Кафедральным собором епархии Ильеуса является церковь святого Себастьяна.

История 

20 октября 1913 года Римский папа Пий X издал буллу Majus animarum bonum, которой учредил епархию Ильеуса, выделив её из apxиепархии Сан-Салвадор-да-Баия.

21 июля 1962 года епархия Ильеуса передала часть своей территории епархии Тейшейра-ди-Фрейтаса-Каравеласа.

7 ноября 1978 года епархия Ильеуса передала часть своей территории епархии Итабуны.

Ординарии епархии 

 епископ Manoel Antônio de Paiva (1915—1929)
 епископ Eduardo José Herberhold (1931—1939)
 епископ Felipe Benito Condurú Pacheco (1941—1946)
 епископ Benedito Zorzi (1946—1952)
 епископ João Resende Costa (1953—1957)
 епископ Caetano Antônio Lima dos Santos (1958—1969)
 епископ Roberto Pinarello de Almeida (1970—1971)
 епископ Valfredo Bernardo Tepe (1971—1995)
 епископ Mauro Montagnoli (1995 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии